Завгоро́дній — прізвище.

Відомі носії 
 Завгородній Анатолій Петрович (1929—2009) — український художник-живописець і графік.
 Завгородній Андрій Володимирович (* 1928) — професор, доктор економічних наук.
 Завгородній Василь Володимирович (1988) — український спортсмен, академічний веслувальник.
 Завгородній Георгій Фадійович (1924—2011) — баяніст, композитор, концертмейстер Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, народний артист України.
 Завгородній Денис Юрійович (1991) — український футболіст.
 Завгородній Іван Федотович (1915—2006) — український художник, майстер петриківського розпису.
 Завгородній Іларіон Захарович (1897—1923) — військовий діяч часів УНР, отаман Холодного Яру.
 Завгородній Максим Романович ( 2001) — український футболіст, гравець київського «Динамо».
 Завгородній Микола Володимирович (1953—2021) — соліст-вокаліст Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного, народний артист України.
 Завгородній Олександр Вікторович (1969) — український залізничник, в.о. генерального директора «Укрзалізниці», заслужений будівельник України.
 Завгородній Олександр Сергійович (1940—2018) — український поет, лексикограф, перекладач з естонської, фінської, литовської, шведської, французької, російської, польської, іспанської мов, дисидент, член НСПУ.
 Завгородній Олексій Варфоломійович — радянський партійний діяч, член ВУЦВК.
 Завгородній Олексій Іванович (*1989) — український співак, більш відомий як Позитив.
 Завгородній Сергій Вікторович (*1969) — український футболіст, півзахисник.
 Завгородній Сергій Олексійович (1908—1994) — український письменник.
 Завгородній Юрій Степанович (1940—2012) — український прозаїк, поет та перекладач.

Див. також 
 Завгородня